Амфотер (мифология) — сын нимфы Каллирои и Алкмеона, внук фиванского героя-прорицателя Амфиарая
 Амфотер (военачальник) — военачальник Александра Македонского